Име Курт Лундквист може се односити на:
 Курт Лундквист (скакач увис), (1914—1976), шведски скакач увис;
 Курт Лундквист (спринтер), (1925—2011), шведски спринтер на 400 метара